Waldheim ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Waldheim, Stadt im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Waldheim (Hannover), Stadtteil von Döhren-Wülfel, 8. Stadtbezirk von Hannover, Niedersachsen
 Offenbach-Waldheim, Stadtteil von Offenbach am Main, Hessen
 Waldheim (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Waldheim (Falkensee), Ortsteil der Stadt Falkensee, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Waldheim (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Waldheim (Kammeltal), Ortsteil der Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Waldheim (Lindlar), Ortsteil der Stadt Lindlar, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Waldheim (Solingen), ehemaliger Standort der Schule Jakobshäuschen und Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Waldheim (Steinberg am See), Ortsteil der Gemeinde Steinberg am See, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Waldheim, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Österreich:
 Waldheim (Gemeinde Amstetten), Siedlung in der Stadtgemeinde Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Waldheim (Gemeinde Lichtenwörth), Weiler in der Gemeinde Lichtenwörth, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Waldheim (Gemeinde Sieghartskirchen), Siedlung in der Marktgemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich

in Italien:
 Waldheim (Sexten), Ortsteil der Gemeinde Sexten in Südtirol

in Kanada:
 Waldheim (Saskatchewan), Kleinstadt in der Provinz Saskatchewan

in Polen:
 Waldheim, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wysiecza, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldheim, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Rudziska Pasymskie, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Waldheim, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Waliszewo (Sławno), Dorf im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern
 Waldheim, Kreis Strasburg, Westpreußen, seit 1945: Płowężek, Dorf im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern 

in Russland:
 Waldheim (Jüdische Autonome Oblast), Ort in der Jüdischen Autonomen Oblast, Föderationskreis Russisch-Fernost, Russland

in Tschechien:
 Nemrlov, Ortschaft von Oskava, in der Region Olomoucký kraj (ehemals Waldheim im Landkreis Sternberg (Mähren), Sudetenland)
 Požaha, Ortschaft von Bílovec
 Zahájí (Lesná), Wüstung

Waldheim ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Waldheim (1922–2017), Ehefrau von Kurt Waldheim
 Friedrich Schürer von Waldheim (1866–1935), österreichischer Arzt und Alternativmediziner
 Friedrich Schürer-Waldheim (1896–1991), österreichischer Chirurg
 Gotthelf Fischer von Waldheim (1771–1853), deutsch-russischer Zoologe, Paläontologe und Geologe
 Kurt Waldheim (1918–2007), österreichischer Politiker und Diplomat
 Reinhold Schürer-Waldheim (* 1944), österreichischer Finanzwissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudolf Schürer von Waldheim (1832–1890), österreichischer Verleger und Druckereibesitzer 

Siehe auch:
 Waldheim-Affäre
 Waldhelm
 Stuttgarter Waldheime